Biała Podlaska peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Voïvodie de Biała Podlaska, ancienne voïvodie de 1975 à 1998
 Powiat de Biała Podlaska, un powiat de la voïvodie de Lublin
 gmina de Biała Podlaska, une gmina de la voïvodie de Lublin
 Biała Podlaska, une ville dans la voïvodie de Lublin
 Biała Podlaska, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie